Ма́лый Бара́п () — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Кенесского сельского округа. Код КАТО — 113243400.

География 
Село расположено в центральной части района, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к северу от административного центра района — города Акколь, в 10 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — аула Домбыралы.

Абсолютная высота — 374 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Айдарлы — на севере, город Акколь — на юге.

Вблизи села проходит скоростная автомагистраль А1 «Астана — Щучинск». К юго-востоку располагается озеро Барап.

Население 
В 1989 году население села составляло 588 человек (из них казахи — 72 %).

В 1999 году население села составляло 434 человека (223 мужчины и 211 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 424 человека (201 мужчина и 223 женщины).

Улицы 

 ул. Абай
 ул. Абылайхан
 ул. Кабанбай
 ул. Сакена Сейфуллина
 ул. Шакарим Кудайбердиев

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Аккольского района